Uusitalo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Anna Maria Uusitalo (née en 1983), biathlète suédoise
 (née en 1951), poétesse et journaliste finlandaise
Eino Uusitalo (1924-2015), homme politique finlandais
 (né en 1997), joueur finlandais de football
 (né en 1977), guitariste et bassiste finlandais du groupe Shape of Despair
Ville Uusitalo (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace

Pseudonyme
Uusitalo, un des pseudonymes du musicien finlandais 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois